Ministério das Comunicações (Brasil) — órgão do Poder Executivo do Brasil, responsável pelas telecomunicações, radiodifusão e serviços postais
Ministério das Comunicações (Portugal) — denominação entre 1946 e 1974 do antigo departamento do governo de Portugal, responsável pelos transportes e comunicações
Ministério das Comunicações e Alta Tecnologia (Azerbaijão) — agência governamental azerbaijana

Desambiguações de comunicações
Desambiguações de política